Jelena Erić ist der Name folgender Personen:

* Jelena Erić (Handballspielerin) (* 1979), serbische Handballspielerin und -funktionärin
 Jelena Erić (Radsportlerin) (* 1996), serbische Radrennfahrerin